een begrip uit de handel, zie: Uitvoer (handel)
een begrip uit de automatisering, zie: Uitvoer (automatisering)
de realisatie van een project